Аракс може да се отнася за:

 Аракс – река в Турция, Армения, Иран и Азербайджан;
 Аракс – арменски вестник в България (1926 – 1930).